Wołucki (читається Волуцкі) — польське прізвище.

 Павел Волуцький — римо-католицький релігійний діяч.
 Станіслав Волуцький — польський шляхтич з роду Волуцьких, галицький каштелян, коронний підкоморій, равський староста.

Польські прізвища